Malese Jow (1991-), une actrice, auteure-compositrice et chanteuse américaine.

Jow peut aussi désigner :
 Dit da jow ou Jow, un liniment utilisé dans les arts martiaux pour traiter les blessures externes.
 Jow ou Jow.fr, un site internet et une application de recettes de cuisine créés en 2017.